Pojem karanténa má více významů:

 karanténa – stav, kdy jsou lidé či zvířata izolovány od okolí za cílem např. zabránění rozšíření nemoci
 Válečná nemocnice Pardubice - přezdívaná Karanténa

Film 
  Karanténa (film, 1972), polsky Zaraza – polský film režiséra Romana Zaluského z roku 1972
  Karanténa (film, 1983), rusky Карантин – ruská filmová komedie režiséra Iľji Abramoviče Freze z roku 1983
 Karanténa (film, 1999), anglicky  Quarantine – americký sci-fi thriller režiséra Chucka Bowmana z roku 1999
 Karanténa (film, 2008), anglicky  Quarantine – americký hororový film režiséra Johna Ericka Dowdle z roku 2008

Televize 
 Karanténa (film, 1987) – československá televizní inscenace režiséra Vladimíra Kavčiaka z roku 1987
 Karanténa (Červený trpaslík) – název čtvrté epizody páté řady britského sitcomu Červený trpaslík z roku 1992